Horai est le nom japonais de la montagne Penglai Shan du mythe chinois.
 Horai est une ville de la préfecture d'Aichi, au Japon.
 Horai est le titre d'une légende tirée de Kwaidan ou Histoires et études de choses étranges, un ouvrage de Lafcadio Hearn.